Aeropuerto Internacional de Montreal puede referirse al:

 Aeropuerto Internacional de Dorval, también conocido como Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, que es el principal aeropuerto internacional de Montreal, situado dentro de la isla de Montreal, junto a la ciudad.
 Aeropuerto Internacional de Mirabel, aeropuerto en las afueras de Montreal, en el municipio de Mirabel, y durante muchos años fue el único aeropuerto comercial internacional de Montreal. Actualmente persiste como aeropuerto carguero, sin actividad comercial de pasajeros.